Kolimà, regió de l'extrem nord de Sibèria.
 Riu Kolimà, riu de Sibèria.
 Golf de Kolimà, golf del mar de la Sibèria Oriental.
 Badia de Kolimà, badia del mar de la Sibèria Oriental.
 Carretera de Kolimà, la carretera M56 de Sibèria.
 15267 Kolimà, planeta menor del cinturó d'asteroides.
 Muntanyes de Kolimà, massís de la regió de Kolimà.
 Relats de Kolimà, obra autobiogràfica de Varlam Xalàmov.